La Tache est le titre de plusieurs films : 

 La Tache, un film muet français réalisé par Maurice Le Forestier, sorti en 1914 ;
 La Tache (The Human Stain) est un film américain réalisé par Robert Benton, sorti en 2003 ;